

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Czachorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Czachorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń